Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek D jelzésű trolibuszok:

Lengyelország 

 D trolibusz (Tychy)